Le pendant de la grammaire d'égyptien hiéroglyphique

ȝ 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération ȝ
|-
| align="center" width="33%" | G1-Z1ȝ, vautour percnoptère
| align="center" width="33%" | G1-X1:F3ȝt, instant, minute
| align="center" width="33%" | F40-G43ȝw, long (adj)
|-
| align="center" width="33%" | F40-G43-X1:N18:Z2ȝwt, offrandes
| align="center" width="33%" | U23-D58-D54ȝb, cesser
| align="center" width="33%" | U23-D58-M17-M17-E24ȝby, panthère
|-
| align="center" width="33%" | U23-D58-G43-T19ȝbw, ivoire
| align="center" width="33%" | U23-D58-G43-E26ȝbw, éléphant
| align="center" width="33%" | U23-D58-W8:X1-A1*B1:Z2ȝbt, famille
|-
| align="center" width="33%" | N11:N14-D46:N5ȝbd, mois
| align="center" width="33%" | U23-D58-N26:O49ȝbḏw, Abydos
| align="center" width="33%" | G1-Q3:D46-G38ȝpd, oiseau
|-
| align="center" width="33%" | G1-G17-Q7ȝm, brûler
| align="center" width="33%" | G1-O4-G43-G37ȝhw, douleur
| align="center" width="33%" | G25-Z1ȝḫ, esprit
|-
| align="center" width="33%" | G1-Aa1-G43-N8ȝḫw, lever du soleil
| align="center" width="33%" | M8:Aa1*X1ȝḫt, saison de l'inondation
| align="center" width="33%" | N27:X1*O1ȝḫt, horizon
|-
| align="center" width="33%" | G1-Aa1:I9-Y1ȝḫf appétit
| align="center" width="33%" | G1-S29-V2:D54ȝs, rapidement (adv adjectival)
| align="center" width="33%" | G1-S29-D58-Q7ȝsb, flamboyant
|-
| align="center" width="33%" | G1-O34:Aa1-A24ȝsḫ, récolter
| align="center" width="33%" | Q1-X1:H8ȝst, Isis
| align="center" width="33%" | G1-N37:D21-Q7ȝšr, rôtir
|-
| align="center" width="33%" | G1-N29:G37ȝq, périr
| align="center" width="33%" | G1-X1:I9-S8ȝtf, couronne Atef
| align="center" width="33%" | G1-D46:I3ȝd, être en colère
|}

j 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération j
|-
| align="center" width="33%" | A2j, je, moi, mon (pronom suffixe)
| align="center" width="33%" | M17-A2j, Ô (interjection)
| align="center" width="33%" | M17-G1-A30jȝ(w), louange
|-
| align="center" width="33%" | M17-G1-G43-A19jȝw, ancien
| align="center" width="33%" | M17-G1-G43-A19jȝw, vieil age
| align="center" width="33%" | M17-G1-G43-A21jȝwj, être vieux
|-
| align="center" width="33%" | R15-D58-X1:Z4jȝbty, oriental
| align="center" width="33%" | M1-G17-O1jȝm, tente
| align="center" width="33%" | M17-G1-D21-G43-M2-M2-M2jȝrw, roseaux
|-
| align="center" width="33%" | M17-G1-D21:D21-X1-M43jȝrrt, vin
| align="center" width="33%" | M17-G1-D21:D21:X1-M43-N33:Z2jȝrrt, raisin
| align="center" width="33%" | M17-G1-N37-A2jȝš, appeler
|-
| align="center" width="33%" | M17-G1-X1:F37jȝt, dos
| align="center" width="33%" | O44-X1:Z1jȝt, office
| align="center" width="33%" | M18-M17-D54jj, venir, aller
|-
| align="center" width="33%" | M17-D36-n:n:n-A24jˁj, laver
| align="center" width="33%" | M17-D36:D21-O41jˁr, monter, gravir
| align="center" width="33%" | M17-D36:D21:X1-I12jˁrt, cobra
|-
| align="center" width="33%" | M17-D36-V28-N12jˁḥ, lune
| align="center" width="33%" | M17-G43jw,  article proclitique ("ici et maintenant")
| align="center" width="33%" | N18:Z1*N23jw, île
|-
| align="center" width="33%" | E9-G43-P1jw(j), être sans bateau
| align="center" width="33%" | M17-V4-G1-E1jwȝ, bœuf
| align="center" width="33%" | E9-G43-M17-X1:G37jwjt, méfaits
|-
| align="center" width="33%" | E9-G43-D36:G43-S21jwˁw, anneau
| align="center" width="33%" | E9:E9jww, personne sans bateau
| align="center" width="33%" | M17-G43-I9:F51jwf, chair
|-
| align="center" width="33%" | O28-Z1jwn, pilier
| align="center" width="33%" | O28-W24:O49jwnw, Héliopolis
| align="center" width="33%" | F34:Z1jb, cœur
|-
| align="center" width="33%" | M17-D58-A32jb(ȝ), danser
| align="center" width="33%" | M17-D58-E8-n:n:n-A2jb(j), être assoiffé
| align="center" width="33%" | M17-D58-E8-n:n:n-A2-A1jb(j), un assoiffé
|-
| align="center" width="33%" | M17-D58-E8-X1:n:n:n-A2jbt, soif
| align="center" width="33%" | M17-Q3:Y2jp, inspecter
| align="center" width="33%" | M17-Q3:Y2jp, inspecter
|-
| align="center" width="33%" | F13:Q3-X1:Z4-Z9:D54-A3jpwty, messager
| align="center" width="33%" | M17-I9:D46-S28jfd, vêtement, tissu
| align="center" width="33%" | M17-G17jm, dans(avec pronom suffixe)
|-
| align="center" width="33%" | M17-U1-M1-G17jmȝ, charmant
| align="center" width="33%" | M17-U2:Aa1-F39jmȝḫ, vénération
| align="center" width="33%" | M17-F39:Aa1-M17-M17jmȝḫy, vénéré
|-
| align="center" width="33%" | M17-F39-M17-M17jmȝḫy, les vénérés
| align="center" width="33%" | M17-F39:Aa1-G43jmȝḫw, le vénéré
| align="center" width="33%" | M17-Z11-Z4-G17jmy, qui est dans
|-
| align="center" width="33%" | W17-G17jmy-ḫnt, chambellan
| align="center" width="33%" | Z11-Z4-G17-X1:Z7jmytw, entre
| align="center" width="33%" | M17-Y5:N35-A4jmn, cacher
|-
| align="center" width="33%" | M17-Y5:N35jmn, Amon
| align="center" width="33%" | M17-Y5:N35-N5:Z1-A40jmn-rˁ, Amon-Rê
| align="center" width="33%" | R14-X1:N25jmnt, ouest
|-
| align="center" width="33%" | R14-X1:Z4jmnty, occidental
| align="center" width="33%" | R14-X1*Z4:N25jmnty, occidental
| align="center" width="33%" | M17-Aa15:O34-U33-M17jmstj, Imseti
|-
| align="center" width="33%" | M17:N35jn, par
| align="center" width="33%" | W25:N35jn(j), apporter
| align="center" width="33%" | W25-N35:W24*G43-Y1:Z2jnw, présents (nom)
|-
| align="center" width="33%" | W25-W24:Z2jnw, présents (nom)
| align="center" width="33%" | M17-K1:N35-D58-O36jnb, mur
| align="center" width="33%" | M17-N35:Q3-G43-E16jnpw, Anubis
|-
| align="center" width="33%" | M17-K1:N35-T34-G17-D3jnm, peau
| align="center" width="33%" | M17-A2-N35:N35:Z2jnn, nous, nos (pronom suffixe)
| align="center" width="33%" | M17-N35:D21:N37-T3-F35-N35-D36:W24-D8jnr ḥḏ n a(j)nw, calcaire
|-
| align="center" width="33%" | W24:V31jnk, moi (pronom indépendant)
| align="center" width="33%" | D4jr(j), faire
| align="center" width="33%" | D4:N35jr-n, fait par
|-
| align="center" width="33%" | M17-D21:Z4jry, en rapport à cela
| align="center" width="33%" | M17-D21:Z4-A48jry, gardien
| align="center" width="33%" | M17-D21:Q3-W21jrp, vin
|-
| align="center" width="33%" | D4:X1*Z1jrt, œil
| align="center" width="33%" | M17-D4:X1*X1-W20jrtt, lait
| align="center" width="33%" | M17-Aa1:Y1jḫ, ainsi, donc
|-
| align="center" width="33%" | M17-M40-O34:O1js, tombe
| align="center" width="33%" | M17-M40-S29-I9:X1*Z4-G37jsfty, le mauvais
| align="center" width="33%" | M17-S29-V13jsṯ, en effet
|-
| align="center" width="33%" | M17-N29:D21-Y1jqr, être excellent
| align="center" width="33%" | M17-N29:D21jqr, excellent
| align="center" width="33%" | M17-Aa28-D46-G43-A1jqdw, maçon, artisan
|-
| align="center" width="33%" | M17-X1:I9-A1jt, père
| align="center" width="33%" | U10:Z2jt, orge
| align="center" width="33%" | M17-X1:I9-A1-Z3jt(w), ancêtres
|-
| align="center" width="33%" | I3:I3jty, souverain
| align="center" width="33%" | M17-X1:N35-N5jtn, Aton
| align="center" width="33%" | M17-X1:D21-G43-n:n:n-jtrw, rivière
|-
| align="center" width="33%" | M17-X1:D21:X1-O20jtrt, sanctuaire
| align="center" width="33%" | V15-A24jṯ, saisir
| align="center" width="33%" | M17-D46:F21jdj, être sourd
|-
| align="center" width="33%" | M17-D46-V28-G43-M15jdḥw, marais (du delta du Nil)
|
|
|}

ˁ 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération ˁ
|-
| align="center" width="33%" | Aa1-G25ˁḫ, être utile
| align="center" width="33%" | D36:Z1ˁ, bras
| align="center" width="33%" | D36:F26-N35:W24*X1-U33-O1ˁ-ẖnwty, chambre d'audience (nom)
|-
| align="center" width="33%" | O29:D36-G1-Y1ˁȝ, être grand
| align="center" width="33%" | O29:O31ˁȝ, porte (nom)
| align="center" width="33%" | O29:D52-E7ˁȝ, âne
|-
| align="center" width="33%" | O29:D36-G1-A1:Z2ˁȝ(w), les grands
| align="center" width="33%" | O29:D36-G1-G43-Y1ˁȝw, grandement
| align="center" width="33%" | O29:D36-G17-T14-A13ˁȝm, Asiatique (nom)
|-
| align="center" width="33%" | D36:D36-Z4ˁwy, bras (noun)
| align="center" width="33%" | S38-X1-G43-E8-Z3ˁwt, troupeau
| align="center" width="33%" | D36-D58-F16ˁb, corne
|-
| align="center" width="33%" | A37-X1:Z4ˁfty, brasseur
| align="center" width="33%" | D36-G17-D36-G1-T14ˁmˁȝ, lancer
| align="center" width="33%" | S34-N35:Aa1-A2ˁnḫ, jurer
|-
| align="center" width="33%" | S34-N35:Aa1ˁnḫ, vie
| align="center" width="33%" | S34-N35:Aa1ˁnḫ, vivre
| align="center" width="33%" | S34-U28-S29ˁnḫ wḏȝ snb, vie, prospérité, santé (expression)
|-

| align="center" width="33%" | S34-I10:X1:N17ˁnḫ ḏt, vivant éternellement (expression)
| align="center" width="33%" | S34-G43-A1-Z3ˁnḫw, les vivants
| align="center" width="33%" | S34-S34-F21:F21ˁnḫwy, oreilles
|-

| align="center" width="33%" | S34-X1-R8-M17-G17ˁnḫt nṯr im, dont vit un dieu (expression)
| align="center" width="33%" | D36:N35-G4-W23:Z2ˁntyw, myrrhe
| align="center" width="33%" | D36-V28-T24ˁḥ, attraper
|-
| align="center" width="33%" | O11-D36:O1ˁḥ, palais
| align="center" width="33%" | D34-A24ˁḥȝ, combattre
| align="center" width="33%" | D34-A24ˁḥȝ, combattant
|-
| align="center" width="33%" | P6-D36:D54ˁḥˁ, se trouver, être
| align="center" width="33%" | D36:Aa1-G17-X1:N23*Z1ˁḫmt, rive
| align="center" width="33%" | I1:Z2ˁšȝ, être abondant
|-
| align="center" width="33%" | D36:N29-G1-D50-D50-Y1ˁqȝ, être précis
| align="center" width="33%" | G35:X1ˁqyt, servante
|
|}

w 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération w
|-
| align="center" width="33%" | V4-G1-S29-S40-G37wȝsj, ruine
| align="center" width="33%" | R19-X1:O49wȝst, Thèbes
| align="center" width="33%" | V4-G1-X1:N31wȝt, route, chemin
|-
| align="center" width="33%" | N31:X1*Z1wȝt, route, chemin
| align="center" width="33%" | G43-A2wj, moi, je (pronom dépendant)
| align="center" width="33%" | G43-M17-A53wj, momie
|-
| align="center" width="33%" | G43-M17-G1-P3wjȝ, bateau
| align="center" width="33%" | T21:D36*Z1wˁ, seul (adj)
| align="center" width="33%" | G43-D36:G43-D40wˁw, soldat
|-
| align="center" width="33%" | D60-n:n:n-wˁb, pur
| align="center" width="33%" | D60-n:n:n--A1wˁb, prêtre-wab
| align="center" width="33%" | G43-D36:D21-D56-D54wˁr, fuir
|-
| align="center" width="33%" | G43-D36:D21:X1-D56wˁrt, jambe
| align="center" width="33%" | T21:X1*Z4wˁty, unique (adj)
| align="center" width="33%" | U26-D58-D40wbȝ, porteur de coupe (m)
|-
| align="center" width="33%" | U26-X1wbȝt, porteur de coupe (f)
| align="center" width="33%" | G43-D58-N35:N5wbn, se lever (soleil) (verbe)
| align="center" width="33%" | F13:Q3*Z9wp(j), séparer
|-
| align="center" width="33%" | F13-N31:X1*Z2-E18wp-wȝwt, Oupouaout
| align="center" width="33%" | F13:X1*Z1wpt, front
| align="center" width="33%" | E34:N35-O31wn, ouvrir
|-
| align="center" width="33%" | E34:N35-W24:X1-N14:N5wnwt, clergé
| align="center" width="33%" | Z11-G17-A2wnm, manger
| align="center" width="33%" | M42:N35-G17-X1-A2-X2*W22:N18-Z3wnmt, nourriture
|-
| align="center" width="33%" | E34-N35:N35wnn, être, exister
| align="center" width="33%" | E34:N35:N35-F35-A40wnn-nfr, Wenennefer
| align="center" width="33%" | G36:D21wr, grand
|-
| align="center" width="33%" | G36:D21-V28-W23:D40wrḥ, oindre
| align="center" width="33%" | G36:D21-X1wrt, très (adv)
| align="center" width="33%" | G36-X1:P3wrt, la grande barque
|-
| align="center" width="33%" | G43-M16-G1-A24wḥȝ, tailler la pierre
| align="center" width="33%" | P4:D36-V1-A2wḥˁ, expliquer
| align="center" width="33%" | P4:D36-V1-A3wḥˁ, pêcheur
|-
| align="center" width="33%" | F25-G17wḥm, répeter
| align="center" width="33%" | Q1:D4-A40wsjr, Osiris
| align="center" width="33%" | F12-S29-D21:M3wsr, rame
|-
| align="center" width="33%" | F12-S29-D21wsr, puissant
| align="center" width="33%" | F12-S29-D21:X1wsrt, Ouseret
| align="center" width="33%" | G43-F30:D46-A2wšd, adresser
|-
| align="center" width="33%" | G43-X1:Aa2-A2wt, embaumer
| align="center" width="33%" | G43-V24wḏ, ordre
| align="center" width="33%" | G43-V24wḏ, ordonner
|-
| align="center" width="33%" | G43-I10:I9-D54wḏf, lentement
| align="center" width="33%" | V24-V28-G43-R3wḏḥw, table d'offrande
|
|}

b 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération b
|-
| align="center" width="33%" | G53-Z1bȝ, ba (nom)
| align="center" width="33%" | G29-Z1bȝ, ba (nom)
| align="center" width="33%" | G29-V31-A1bȝk, serviteur
|-
| align="center" width="33%" | G29-V31:X1-B1bȝkt, servante
| align="center" width="33%" | D58-M17-N41:F18bjȝ, cuivre
| align="center" width="33%" | D58-M17-N41:F18-N25bjȝw, mine
|-
| align="center" width="33%" | D58-M17-N35:G37bjn, mauvais (adj)
| align="center" width="33%" | L2-X1-W22:Z2bjt, miel
| align="center" width="33%" | L2-X1:Z1bjt, abeille
|-
| align="center" width="33%" | L2-X1-A42bjty, roi de Basse-Égypte
| align="center" width="33%" | M30-N35:D21:Y1bnr, plaisant
| align="center" width="33%" | D58-N35:X1-Y7bnt, harpe
|-
| align="center" width="33%" | D58-D28-B2bkȝ, être enceinte
| align="center" width="33%" | D58-X1:U30-G1-G37btȝ(w), crime
| align="center" width="33%" | D58-V15bṯ, abandonner
|}

p 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération p
|-
| align="center" width="33%" | Q3-G40-G1-H5pȝ, voler (verbe)
| align="center" width="33%" | G40-X1:X6pȝt, antiquité (nom)
| align="center" width="33%" | Q3-D36:X1*H8pˁt, humanité (nom)
|-
| align="center" width="33%" | Q3-G43pw, c'est (phrase)
| align="center" width="33%" | Q3:I9pf, cela (m) (adj)
| align="center" width="33%" | Q3:N35pn, ceci (m) (adj)
|-
| align="center" width="33%" | Q3:N35-W24-G43-F27pnw, souris (nom)
| align="center" width="33%" | O1:Z1pr, maison (nom)
| align="center" width="33%" | O1:D21-D54pr(j), sortir (verbe)
|-
| align="center" width="33%" | O1:O29-O1pr-ˁȝ, palais (nom)
| align="center" width="33%" | O1:O29pr-ˁȝ, pharaon (nom)
| align="center" width="33%" | M23-X1:N35-O1:Z1pr-nsw, palais (nom)
|-
| align="center" width="33%" | O1:D21-X1:N5prt, saison d'hiver (nom)
| align="center" width="33%" | O1:D21:X1-U13-N33:Z2prt, graine (nom)
| align="center" width="33%" | O1:D21-X1:D54prt, procession (nom)
|-
| align="center" width="33%" | O3prt-ḫrw, offrandes d'indulgence (nom)
| align="center" width="33%" | F22:D54pḥ, attaquer (verbe)
| align="center" width="33%" | F22-X1:Z4-F9\75:F9\75pḥty, force (nom)
|-
| align="center" width="33%" | Q3:O34-V28-F18-A2psḥ, mordre (verbe)
| align="center" width="33%" | Q3:O34-W11-D26psg, cracher (verbe)
| align="center" width="33%" | Q3*X1:N1pt, ciel (nom)
|-
| align="center" width="33%" | Q3*X1:D21-D6ptr, observer (verbe)
| align="center" width="33%" | D10\-D10ptr, envisager (verbe)
| align="center" width="33%" | Q3:X1-V28ptḥ, Ptah (nom)
|-
| align="center" width="33%" | Q3:X1-V28-R4:X1*Q3ptḥ-ḥtp, Ptahhotep (nom)
| align="center" width="33%" | Q3:D46-D56pd, genou (nom)
|
|}

f 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération f
|-
| align="center" width="33%" | I9f, il, lui, son, sa, ses
| align="center" width="33%" | I9-G1-X1-A9fȝ.t, cargaison, chargement; rendement de l'intérêt
| align="center" width="33%" | I9:D46-D26fd, suer, transpirer
|}

m 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération m
|-
| align="center" width="33%" | G17m,
 prep. dans, parmi, avec, au moyen de, de(provenance), en tant que, comme, à savoir
 conj. quand, lorsque, en même temps que
| align="center" width="33%" | U2:Aa11-D36:X1-Y1mȝˁ.t,
La vérité/justice, la légitimité, rectitude, droiture
 l'ordre des choses,l'équilibre
|
|}

n 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération n
|-
| align="center" width="33%" | F35-I9:D21nfr, bon, beau, parfait
| align="center" width="33%" | R8-Z1nṯr, dieu, divin
| align="center" width="33%" | N35:I10-S29-G37nḏs, petit
|}

r 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération r
|-
| align="center" width="33%" | D21r, vers, à, de, afin de, plus que
| align="center" width="33%" | D21:Z1r, bouche
| align="center" width="33%" | D21:D36-N5:Z1rˁ, Soleil, dieu Râ
|}

h 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération h
|-
| align="center" width="33%" | O4:W24-A8hnw, louanges
| align="center" width="33%" | O4:D21-G43-N5:Z1hrw, jour, journée
|
|}

ḥ 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération ḥ
|-
| align="center" width="33%" | V28-D58-W4ḥ, fête
| align="center" width="33%" | V28-N35:D36ḥnˁ, avec, en compagnie de
| align="center" width="33%" | F4:X1*Z1ḥȝt, avant, devant, front
|}

ḫ 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération ḫ
|-
| align="center" width="33%" | Aa1:X1-Y1:Z2ḫ.t, chose(s), objet(s)
| align="center" width="33%" | P8-G43-A2ḫrw, voix, bruit
| align="center" width="33%" | Aa1:X1-G17-S20ḫtm, sceau
|}

ẖ 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération ẖ
|-
| align="center" width="33%" | T28:D21ẖr, sous (prep)
|
|
|}

s 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération s
|-
| align="center" width="33%" | G39-A1sȝ, fils
| align="center" width="33%" | S29-G17-A1sm, prêtre-sem
|
|}

š 

! colspan="3" | Mots commençants par la translittération š
|-
| align="center" width="33%" | T18-S29-D54šms, suivre, escorter
| align="center" width="33%" | T18-S29-D54šdj, lire, réciter 
|
|}

q

k

g

t

ṯ

d

ḏ

Voir aussi

Articles connexes 

Index égyptologique
Écriture hiéroglyphique égyptienne
Langue égyptienne ancienne
Egyptien hieroglyphique